een zuivelproduct, zie room (product)
 Room (film), een film van Lenny Abrahamson met Brie Larson en Jacob Tremblay